Theo de Jong (journalist) (1940), Nederlands journalist voor onder meer NAP, Het Parool en AD
 Theo de Jong (voetballer) (1947), Nederlands voetballer (N.E.C., Feyenoord, Roda JC, Seiko Hongkong, FC Den Bosch) en coach (Willem II)
 Theo de Jong (bassist), Nederlands bassist, speelde bijvoorbeeld voor Kayak
 Theo de Jong (drummer), Nederlands drummer, speelt bij The Shavers